Gastão Elias conquistou o título vencendo Boris Pašanski na final por 6–3, 7–5.

Cabeças-de-Chave

 Rubén Ramírez Hidalgo (Primeira Rodada)
 João Sousa (Semifinais)
 Adrian Ungur (Segunda Rodada)
 Guido Pella (Semifinais)

<li>  Thiago Alves (Segunda Rodada)
<li>  João Souza (Segunda Rodada)
<li>  Wayne Odesnik (Primeira Rodada)
<li>  Frederico Gil (Segunda Rodada)

Finais

Tabela

Chave 1

Chave 2

Referências
 Main Draw
 Qualifying Draw

Simples
Tênis de 2012 no Brasil